Jardim Marajoara é um bairro, localizado no distrito de Campo Grande, na cidade brasileira de São Paulo.

Muito arborizado e extensão natural do bairro Chácara Flora, muitas vezes é confundido com o mesmo, que está localizado no distrito vizinho de Santo Amaro. Ambos os bairros são divididos pela Avenida Washington Luis; real limite estipulado entre os distritos de Campo Grande e Santo Amaro, fica próximo dos bairros Vila Mascote, Jardim Prudência e Chácara Flora.

Bairros de Campo Grande (São Paulo)